Příjmení Paine má více významných osobností:

 John Paine (1870–1951) – americký střelec
 Robert Treat Paine (1731–1814) – americký právník a politik
  
 Sumner Paine (1868–1904) – americký střelec
 Terry Paine (* 1923) – anglický fotbalista
 Thomas Paine (1737–1809) – anglicko-americký filosof a revolucionář

podobné
 Payne
 Pain
 Torres del Paine / Národní park Torres del Paine